Мамедбеков () — азербайджанская фамилия.

 Мамедбеков, Керим Гусейнович (1899—1938) — советский дагестанский политический и общественный деятель.
 Мамедбеков, Рашид Карабек оглы (1927—1970) — советский борец вольного стиля.

 Мамедбекова, Лейла Алескер кызы (1909—1989) — азербайджанская лётчица.